Bućuša je novonastalo krško jezero u Imotskom polju, na predjelu Bućuša.

Pojavilo se nakona velikih padalina i urušavanjem tla. 

Kao zanimljivost, nastanak ovog jezera je dokumentirano video-snimkom.

 Jezera u Hrvatskoj